L'ellestadite-(Cl) è un minerale non più ritenuto valido dall'IMA dal 2010 perché si ritiene che in natura non esista come membro finale della serie anche se è stato sintetizzato artificialmente. Precedentemente era stato denominato clorellestadite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Collegamenti esterni 

Nesosilicati
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA